Parastrongylaspis är ett släkte av skalbaggar. Parastrongylaspis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Parastrongylaspis